Ле Ру или Ле-Ру () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ле Ру, Брюно (род. 1965) — французский политик.
 Ле-Ру, Жан-Пьер (род. 1985) — французский шахматист, гроссмейстер.
 Ле Ру, Ивон (род. 1960) — французский футболист, выступавший за сборную Франции.
 Ле Ру, Кевин (род. 1989) — французский волейболист.
 Ле Ру, Люк (род. 2000) — южноафриканский футболист.

Топоним 
 Ле-Ру — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 См. также 
 Ле Руа